El término Zacatepec puede referirse a:

 Zacatepec de Hidalgo, municipio del estado de Morelos; 
 Club Zacatepec, equipo de fútbol mexicano; o
 Santiago Zacatepec, poblado del estado de Oaxaca.